Захва́ткин — фамилия.

Персоналии 
 Захваткин, Алексей Алексеевич (1905—1950) — советский биолог, дважды лауреат Сталинской премии.
 Захваткин, Виктор Алексеевич (1887—1967) — советский биолог.
 Захваткин, Юрий Алексеевич (1941—) — советский и российский биолог, автор учебников и монографий по энтомологии, экологии и защите растений, профессор, доктор биологических наук.